Pander ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Pander (1844–1905), deutscher Schauspieler, Regisseur und Dramatiker
 Christian Pander (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Christian Heinrich Pander (1794–1865), baltendeutscher Mediziner und Zoologe
 Eduard Friedrich von Pander zur Hosen (1832–1912), Kinderarzt und Betreiber einer Pneumatischen Heilanstalt in Frankfurt am Main
 Peter Pander (* 1951), deutscher Fußball-Funktionär
 Ronnie Pander (* 1977), niederländischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Pander (Flugzeughersteller) (auch Pander & Zoon oder Pander & Zonen), ein niederländischer Flugzeughersteller, z. B.: Pander S4
 Pander Society, paläontologische Vereinigung zur Erforschung von Conodonten

Siehe auch:
 Panther